Ostatnie życzenie – opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie
 Ostatnie życzenie – zbiór opowiadań Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie
 Ostatnie życzenie – komiks Macieja Parowskiego i Bogusława Polcha, na podstawie opowiadania Andrzeja Sapkowskiego